Sigfried Held è un ex calciatore tedesco di ruolo attaccante
Sigfried Giedion è un è un ingegnere, storico e critico dell'architettura, svizzero
Siegfried Schtauffen è un personaggio immaginario della serie di videogiochi Soulcalibur